Capehart est un patronyme porté notamment par :

 Henry Capehart (1825-1895); chirurgien et officier dans la cavalerie américaine pendant la guerre de Sécession ;
 Jerry Capehart (1928-1998), manager, auteur de musique et chanteur américain.